Пракседис Гереро има више значења:

 Пракседис Гереро, Ел Пачон (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Гереро, Лома Норте (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Гереро, Каљехонес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Гереро, Ла Лаха (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пракседис Гереро, Километро 18 (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику